Cyclops oithonoides – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1863 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops oithonoides Sars G.O., 1863. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku